Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Mike Cahill e John Whitlinger 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1975